Bosnië-Herzegovina
 Gornja Slatina (Ribnik), een plaats in de Servische gemeente Ribnik
 Gornja Slatina (Šamac), een plaats in de Servische gemeente Šamac

Servië
 Gornja Slatina (Leskovac), een plaats in de Servische gemeente Leskovac